Rywalizacja mężczyzn w narciarskim Big Air podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na skoczni o nazwie Buttermilk Big Air. Kwalifikacje rozegrano 15 marca o 9:40, z kolei finał 16 marca o 10:00. Złoty medal wywalczył Szwed Oliwer Magnusson, który pokonał drugiego Édouarda Therriault oraz trzeciego Kima Gubsera.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021